

Anno 
 965 o 965 a.C.

Codici 
 965 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observacao Astronomica no Algarve, a Portimão, nella provincia di Faro, del Portogallo

Matematica 
 965 – numero